

Ушур — річка в Удмуртії, ліва притока Кепа
 Ушур — присілок, Балезінський район, Удмуртія